L'expression Oscars du cinéma 1972 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1972 et honorait des films sortis en 1971.

Pour les films sortis en 1972 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1973.